Biografies:
 Arcas (epònim), heroi grec epònim dels arcadis fill de Zeus i de Cal·listo
 Manuel Sánchez Arcas (Madrid, 1897 - Berlín, 1970), arquitecte i urbanista espanyol
 Julià Arcas Sánchez (Vélez-Blanco, Almeria, 1926 - Figueres, 2001), futbolista espanyol
 Toponímia:
 Arcas, vila francesa del departament de l'Aude, al districte de Limós
 Arcas (Avairon), comuna de l'Avairon (França)
 Arcas (Conca) o Arcas del Villar, municipi de la província de Conca a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa
 Torre de las Arcas, municipi d'Aragó a la província de Terol, c

Vegeu també 
 Arques